SARS fait référence à :
 Severe acute respiratory syndrome ou syndrome respiratoire aigu sévère ou encore pneumonie atypique
 South African Revenue Service

Voir aussi